Harold Wincott – economista e giornalista britannico
 Harry Wincott – musicista britannico
 Jeff Wincott – attore e artista marziale canadese
 Michael Wincott – attore canadese